Kavitet  kan syfta på:

Kavitet – ett hål i en tand, se karies
 Kavitet – en del av en magnetron
Elektrisk kavitet – en svängningskrets
Optisk kavitet – två speglar som placeras på varsin sida av lasermediet

Se även
 RF resonans kavitetsmotor – en föreslagen ny typ av elektromagnetisk motor
Kavitation – uppkomsten av kaviteter (hålrum) i vätskor i form av bubblor där vätskan övergått i gasform genom att det statiska trycket i vätskan sjunker